

Patronyme 
 Adolf Fredrik Lindblad (1801-1878), compositeur suédois.
 Bertil Lindblad (1895-1965), astronome suédois.
 Hanna Lindblad, chanteuse suédoise
 Jessica Lindblad, actrice suédoise
 Lars Lindblad, membre de la Riksdag, 2006-2010, membre du Parti du rassemblement modéré
 Paul Lindblad (1941-2006), joueur de baseball américain.

Autres
 Lindblad Explorer navire de croisière
 , en mécanique quantique